Серге́й Алекса́ндрович Блино́в () — российский легкоатлет, специалист по бегу на короткие дистанции. Выступал на профессиональном уровне в 1998—2003 годах, многократный победитель и призёр первенств всероссийского значения, участник чемпионата Европы в Мюнхене. Представлял Москву и Нижегородскую область.

Биография 
Сергей Блинов родился 4 января 1977 года.

Впервые заявил о себе в лёгкой атлетике на взрослом всероссийском уровне в сезоне 1998 года, в частности стартовал в спринтерских дисциплинах на зимнем и летнем чемпионатах России в Москве.

В 1999 году одержал победу на соревнованиях в Дзержинске, на Мемориале Куца в Москве, выступил на Мемориале братьев Знаменских в Москве.

В 2000 году на зимнем чемпионате России в Волгограде с командой Нижегородской области занял первое место в эстафете 4 × 200 метров. На летнем чемпионате России в Туле взял бронзу в эстафете 4 × 100 метров.

В 2001 году на зимнем чемпионате России в Москве стал бронзовым призёром в индивидуальном беге на 200 метров и в эстафете 4 × 200 метров. На летнем чемпионате России в Туле
получил серебро в эстафете 4 × 100 метров.

В 2002 году на зимнем чемпионате России в Волгограде завоевал бронзовую награду в беге на 60 метров и золотую награду в эстафете 4 × 200 метров. В составе российской национальной сборной принимал участие в Кубке Европы в Анси, где стал пятым в беге на 100 метров и четвёртым в эстафете 4 × 100 метров. На летнем чемпионате России в Чебоксарах выиграл серебряную медаль в беге на 200 метров. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на чемпионате Европы в Мюнхене — в дисциплине 200 метров остановился на стадии четвертьфиналов, тогда как в эстафете 4 × 100 метров занял в финале шестое место.

В 2003 году с московской командой выиграл эстафету 4 × 200 метров на зимнем чемпионате России в Москве и по окончании сезона завершил спортивную карьеру.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции России
Легкоатлеты Москвы
Спортсмены Нижегородской области